Albert White peut désigner :
 Albert White (1942-), un guitariste, auteur-compositeur de blues américain ;
 Albert White (1895-1982), un plongeur américain double champion olympique ;
 Albert White, un joueur américain de basket-ball ;
 Albert White (1892-1917), un soldat anglais, récipiendaire de la Croix de Victoria lors de la Première Guerre mondiale ;
 Albert B. White (1856-1941), un gouverneur de Virginie occidentale ;
 Albert Scott White (né en 1885), un homme politique canadien ;
 Albert Smith White (1803-1864), un sénateur de l'Indiana ;
 Albert White (1890-1965), un coureur cycliste britannique.